Чикасо:

 Чикасо, Chickasaw — название североамериканского народа, проживающего в штатах Миссисипи, Луизиана и Оклахома. От него происходят ряд других названий.
 Чикасо — язык народа чикасо.

Топонимы 
 Чикасо (Алабама)
 Чикасо (Огайо)
 Чикасо — пригород Луисвиля, штат Кентукки
 Чикасо — название нескольких графств в разных штатах

Военная техника 
 USS Chickasaw (1864) — военное судно-монитор
 H-19 Chickasaw — вертолёт

Другое 
 Национальный парк Чикасо — название двух национальных парков
 Чикасо-Гарденз — пригород Мемфиса в штате Теннеси
 Чикасо-Тёрнпайк, штат Оклахома
 Чикасо-Блафф, штат Миссисипи
 Национальная зона отдыха Чикасо, штат Оклахома

См. также 
 Чикасо (округ)